Фискал, может означать:
 Фискал — должность, учреждённая русским царём Петром Великим.
 Фискал — остров, расположенный в заливе Гуанабара.